Miers är en sjö i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Nya Zeeland gör anspråk på området. Miers ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Denton Hills,  meter över havet,  kilometer nordost om Miers.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Östantarktis
Nya Zeelands anspråk i Antarktis